Эрнст Карл Фалькбеер (; , Брюнн, — , Вена) — австрийский шахматист и шахматный литератор. Шахматный журналист; основатель первого австрийского шахматного журнала «Wiener Schachzeitung» (1855), один из редакторов журнала «The Chess Player's Magazine».

Родился в австрийском Брюнне (ныне — город Брно в Чехии), в дальнейшем переехал в Вену, где изучал юриспруденцию, но в итоге стал журналистом. во время «Весны народов» был вынужден бежать в Германию, где проживал в 1848—1852 годах, где играл с Адольфом Андерсеном, Жаном Дюфренем и другими известными мастерами. В 1852 получил разрешение вернуться в Вену. 

В 1855—1864 жил в Лондоне. В 1856 сыграл два матч с Генри Бёрдом с ничейным общим счётом — 8½ : 8½ (+7 −7 =3). На международном турнире в Бирмингеме (1858; единственное турнирное выступление), где разделил 1-2-е место с Иоганном Лёвенталем, которому проиграл дополнительный матч — 2½ : 4½ (+1 −3 =3). 

Вёл шахматные колонки в The Sunday Times с апреля 1857 по ноябрь 1859. В 1864 году вернулся в Вену, где в дальнйшем,  с 1877 to 1885, вёл колонки в Neue Illustrierte Zeitung. Умер в Вене в декабре 1885 года.

Наиболее известен как шахматный теоретик. В Королевском гамбите разработал популярный контргамбит, который носит его имя (контргамбит Фалькбеера).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Личная карточка Эрнста Фалькбеера на сайте 365chess.com

Шахматисты Австрии
Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматные теоретики
Шахматисты XIX века